Sophie de France (1734 - 1782), titrée fille de France, fille du roi Louis XV.
 Sophie de France (1786 - 1787), titrée fille de France, fille du roi Louis XVI.

Homonymie capétienne